Skierdzimy (okręg kowieński)
 Skierdzimy (okręg uciański)
 Skierdzimy (okręg wileński)